Aleksander Vinter (né en 1987), compositeur, chanteur et DJ norvégien ;
 Georges Vinter (1879-1945), acteur et réalisateur français ;
 Gilbert Vinter (1909-1969), chef d'orchestre et compositeur anglais ;
 Julie Vinter Hansen (1890-1960), astronome danoise.